Премия имени Лоренцо Бандини (, ) — спортивная премия, основанная в 1992 году. Присуждается выдающимся личностям из мира автогонок в память об автогонщике Лоренцо Бандини, трагически погибшем после аварии на Гран-При Монако 1967.

Присуждается ежегодно, за достижения, показанные в прошедшем сезоне, как правило, наиболее успешному среди дебютантов Формулы-1. Присуждение происходит в городе Бризигелла (Италия), родном городе Бандини. Первый лауреат — Иван Капелли.

Лауреаты

Примечания

Источники 
 http://www.f1news.ru/archive/id/43051/

Премии
Автоспорт
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Спортивные призы и награды